

Cabeças-de-chave

  Andy Murray (Quartas de Final)
  Novak Djokovic (Quartas de Final, retirou-se)
   Roger Federer  (Campeão)
  Rafael Nadal (Quarta rodada)
  Stan Wawrinka (Primeira rodada)
  Milos Raonic (Quartas de Final)
  Marin Čilić (Final)
  Dominic Thiem (Quarta rodada)
  Kei Nishikori (Terceira rodada)
  Alexander Zverev (Quarta rodada)
  Tomáš Berdych (Semi Final)
  Jo-Wilfried Tsonga (Terceira rodada)
  Grigor Dimitrov (Quarta rodada)
  Lucas Pouille (Segunda rodada)
  Gaël Monfils (Terceira rodada)
  Gilles Müller (Quartas de Final)

<ol start=17>
 Jack Sock (Segunda rodada)
 Roberto Bautista Agut (Quarta rodada)
 Feliciano López (Primeira rodada, retirou-se)
 Nick Kyrgios (Primeira rodada, retirou-se)
 Ivo Karlović (Primeira rodada)
 Richard Gasquet (Primeira rodada)
 John Isner (Segunda rodada)
 Sam Querrey (Semi Final)
 Albert Ramos Viñolas (Terceira rodada)
 Steve Johnson (Terceira rodada)
 Mischa Zverev (Terceira rodada)
 Fabio Fognini (Terceira rodada)
 Juan Martín del Potro (Segunda rodada)
 Karen Khachanov (Terceira rodada)
 Fernando Verdasco (Primeira rodada)
 Paolo Lorenzi (Segunda rodada)

Cruzamentos

Fase Final

Primeira Fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Referências
Chave Simples Masculino

S
Torneio de Wimbledon - Simples masculino